Фридрих Блюмке (; 18 февраля 1898 — 4 сентября 1944) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта, назначен 10 августа 1944 года исполняющим обязанности командующего 257-й пехотной дивизией. По непроверенным сведениям возможно успел вступить в должность командира дивизии. Кавалер Рыцарского креста Железного креста, высшего ордена нацистской Германии. Тяжело ранен осколком в грудь 24 августа 1944 года у селения Курени-Эменталь(Cureni-Emental), Молдавия во время атаки низколетящего советского самолёта. Был взят в плен советскими войсками в сентябре 1944 года. Скончался 4 сентября 1944 года в советском лагере для военнопленных неподалеку от Одессы.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) в чёрном
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (17 сентября 1939)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (20 октября 1939)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Крымский щит
 Почётная пряжка на ленте для сухопутных войск (7 октября 1943)
 Рыцарский крест Железного креста (6 ноября 1943)

Литература

Ссылки 
 Блюмке на сайте «WW2 Awards»
 Блюмке на сайте «Ritterkreuztraeger 1939—1945»

Родившиеся в Восточной Пруссии
Генерал-майоры (вермахт)
Военнопленные Германии